The Collection puede referirse a:

Álbumes
 The Collection (álbum de Alanis Morissette)
 The Collection (álbum de Grace Jones)
 The Collection (álbum de Michael Jackson)
 The Collection (álbum de Modern Talking)
 The Collection (álbum de 'N Sync)
 The Collection (álbum de Sumo)

Cine
 The Collection

Literatura
 The Collection, obra de teatro de Harold Pinter.